Il singolare del torneo di tennis Budapest Grand Prix 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Lourdes Domínguez Lino 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Michaëlla Krajicek (semifinali)
 Klára Zakopalová (primo turno)
 Iveta Benešová (secondo turno)

 Lourdes Domínguez Lino (finale)
 Julia Schruff (primo turno)
 Martina Suchá (secondo turno)
 Anna Smashnova (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Budapest Grand Prix 2006